H&R is de naam van twee historische motorfietsmerken:
 H&R (Coventry)
 H&R (Niederoderwitz)